battaglia di Vicenza  – più nota come Battaglia de La Motta
 Seconda battaglia di Vicenza – più nota come Battaglia di Monte Berico